Goodbye kan syfta på:

 Goodbye (singel) – en singel av Kristinia DeBarges
 Goodbye (Bobo Stenson-album) – ett musikalbum från 2005 med Bobo Stenson, Anders Jormin och Paul Motian
 Goodbye (album av Cream) – ett studioalbumet av rockbandet Cream, utgivet 1969
 Goodbye (sång av Mary Hopkin) –  en poplåt från 1969, framförd av Mary Hopkin